Franc Sušnik je lahko:

 Franjo (Franc) Sušnik (1686–1739), hrvaški jezikoslovec in leksikograf
 Franc Sušnik (1898–1980), publicist, šolnik, knjižničar
 Franc Sušnik (1930–1996), botanik
 Franc Sušnik (1955–), politik
 Franc Sušnik, župan občine Vransko